Iperbole – in geometria, tipo di sezione conica
 Iperbole – figura retorica in cui un concetto è espresso in termini volutamente esagerati
 Iperbole – album discografico del 2001 del cantante italiano Raf